Az 1978-as UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1978. április 26-án és május 9-én játszották a francia SC Bastia és a holland PSV Eindhoven csapatai. A kupát biztos hazai győzelmével a holland csapat nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1977–1978-as UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa